Nulpunt van een meetschaal / Oorsprong (wiskunde)
 Absoluut nulpunt (temperatuur) - de absolute ondergrens van thermodynamische temperatuur
 Nulpunt (Rijksdriehoeksmeting) - de spits van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort, het centrale punt en voorheen nulpunt voor het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting
 Beginpunt van kilometer- of hectometerbordjes langs infrastructuur
 Nulpunt (wiskunde) - nulpunt van een wiskundige functie
 Nulpunt (functietheorie) - nulpunt van een holomorfe functie

Zie ook 
 Nulmeridiaan
 Evenaar